A10 ou ISO 216 — tamanho de papel
 A10 (míssil) — míssil Agregado-10
 Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II — avião militar de suporte aéreo estadunidense
 A10 (autoestrada) — autoestrada portuguesa

Desambiguação